International HKD Federation
Internationale handbalfederatie